Transformer – album di Lou Reed del 1982
 Transformer (Bloodsuckers from Outer Space) – film del 1984 diretto da Glen Coburn

Pagine correlate 
 Transformers (disambigua)